Cypripēdium dickinsonianum — травянистое растение; вид секции Irapeana рода Башмачок семейства Орхидные.

Вид назван в честь художника и коллекционера орхидей Stirling Dickinson. 

Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

Редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид. Известно лишь из нескольких небольших популяций и отдельные находки. Гербарных образцов около 15.

Распространение и экология 
Мексика (штат Чьяпас, восточная часть штата Керетаро), Гватемала и Гондурас. Встречается на высотах от 700 до 1700 метров над уровнем моря. Можжевеловые и смешанные леса, прогалины и поляны, часто в местах с карстовыми процессами. Предпочитает влажные и богатые гумусом субстраты в тенистых и полутенистых местах. Цветение с конца июля по август.

Ботаническое описание 
Травянистые многолетники высотой до 42 см. Растение начинает цвести будучи от 20 до 25 см высотой. Встречаются, как одиночные растения, так и колонии образовавшиеся в результате вегетативного размножения посредством ползучего корневища. 

Цветки от 2,5 до 3 см, в количестве от 1 до 8, ярко-жёлтого цвета. Губа полупрозрачная с ярко-жёлтыми сетчатым рисунком. Цветки самоопыляющийся.

В культуре
Как и другие представители секции Irapeana, этот вид невозможно культивировать. Возможно, контрабандные растения иногда попадают в продажу в США и ​​Европе. 

Зоны морозостойкости: 10 или выше.

Примечания

Литература 
 Phillip Cribb. .

Орхидные
Приложения СИТЕС